

Cinema 
Ho solo fatto a pezzi mia moglie (Picking Up the Pieces) – film del 2000 diretto da Alfonso Arau

Musica 
Pickin' Up the Pieces – album del 1969 dei Poco
Picking Up the Pieces – album del 2003 dei Seventh Day Slumber
Picking Up the Pieces – album del 2006 di Aga Zaryan
Pickin' Up the Pieces – album del 2010 di Fitz and The Tantrums
Picking Up the Pieces – singolo del 2012 di Paloma Faith
Picking Up the Pieces – album del 2015 di Jewel

Televisione 
Picking Up the Pieces – film TV del 1985 diretto da Paul Wendkos